El término arameo puede estar vinculado o hacer referencia, en Wikipedia:

Acepción principal 
 al alfabeto arameo, alfabeto abyad diseñado para escribir idioma arameo;
 al dialecto judeo-arameo, nombre colectivo utilizado para describir varias lenguas hebreas influidas por el arameo y el neoarameo;
 al dialecto samaritano-arameo, dialecto arameo usado por los samaritanos para su literatura sagrada y teológica (a no confundir con el dialecto hebreo de los samaritanos);
 al idioma arameo, lengua semítica con más de 3000 años de historia, y que aún se conserva viva;
 al pueblo arameo, antiguo pueblo semítico nómada de la zona mesopotámica;
 a los reinos arameos, antiguos Estados surgidos alrededor del año 1000 a.C., originarios de la península arábiga, que adquirieron importancia desde el 1000 al 700 a.C., imponiendo su idioma en la mayor parte del Oriente Próximo;
 a los reinos luvio-arameos, conjunto de Estados surgidos después de la caída del imperio hitita en el 1200 a.C., que adquirieron importancia desde el año 1000 a.C. en adelante, durante un par de siglos, hasta que fueron conquistados por Asiria a fines del ;

Miscelánea 
 al neoarameo asirio, lengua aramea moderna o siríaca (no confundir con el idioma acadio, ni con el antiguo dialecto arameo que fue adoptado como una lingua franca en Asiria en el );
 a la Selección de fútbol del Pueblo Arameo, equipo de fútbol que representa a los habitantes de dicho pueblo (no reconocido oficialmente por la FIFA).